XO kan syfta på:

 X.O. – åldersklassificering av cognac
 XO (album) – Elliott Smiths fjärde album, utgivet 1998
 OLPC XO – den första datorn som utvecklats i projektet One Laptop per Child